Fey Area est un jeu vidéo de rôle sorti en 1992 sur Mega-CD. Le jeu est édité par Wolf Team.

Système de jeu

Lien externe 
 Fey Area sur Uvlist

Jeu vidéo de rôle
Jeu vidéo sorti en 1992
Jeu Mega-CD
Jeu vidéo développé au Japon
Jeu vidéo de fantasy